

Sigle 
 Schema d'assetto urbanistico, documento di progettazione urbano
 Sistema Avtomatičeskogo Upravlenija  – sistema di controllo automatico (fly-by-wire), nelle sigle impiegate dalla V-VS
 Sociedad Anónima Unipersonal – Società Anonima Unipersonale, tipologia di società di capitali spagnola
 superficie agricola utile o superficie agricola utilizzata

Codici 
 SAU – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Sawu (Indonesia)
 sau – codice ISO 639-3 della lingua salemana
 SAU – codice ISO 3166-1 alpha-3 dell'Arabia Saudita

Persone di cognome Sau 
 Daniele Sau – allenatore di calcio a 5 italiano
 Marco Sau – calciatore italiano
 Stephen Chow Sau-yan – vescovo cattolico cinese

Altro 
 Vilanova de Sau – comune spagnolo

Altri progetti